Łysomice ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Łysomice (Powiat Toruński), deutsch Lissomitz, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Toruński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Łysomice (Dębnica Kaszubska), deutsch Loitz, Dorf  im Powiat Słupski der Woiwodschaft Pommern